Möhlen ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Möhlen († 1930), deutscher Hof-Fotograf
 Heinrich von der Möhlen († 1371), Ratsherr, Ritter und Bürgermeister der Hansestadt Lüneburg